Кори Скотт Гарднер (; , Юма, Колорадо, США) — американский политик-республиканец. Был членом Палаты представителей с 2011 по 2015, сенатор США от штата Колорадо с 2015 по 2021.

Биография 
В 1997 году получил степень бакалавра в Университете штата Колорадо, а в 2001 — диплом юриста в Школе права Университета Колорадо. С 2002 по 2005 он работал помощником сенатора Уэйна Алларда, с 2005 по 2010 год был членом Палаты представителей Колорадо.

Ссылки 
 Senator Cory Gardner  official U.S. Senate site
 Cory Gardner at the Biographical Directory of the United States Congress

Выпускники Колорадского университета в Боулдере
Выпускники Школы права Колорадского университета
Выпускники Университета штата Колорадо
Члены Палаты представителей от штата Колорадо
Сенаторы от штата Колорадо
Члены Республиканской партии США от Колорадо
Сенаторы-республиканцы США